Молоко — секрет молочних залоз
 Пташине молоко
 Рослинне молоко
 Соєве молоко
 Зернове молоко
 Маточне молочко
 Рибне молоко (страва)
 Риб'яче молочко
 Молоко скорботи
 Молоко Темо
 Молоко з кров'ю
 «Молоко відьми» — при галактореї